Genevieve Nnaji (izgovor / n' nɑ ː dʒɪ /, Mbaise, Imo, Nigerija, 3. svibnja 1979.) nigerijska je filmska glumica. Godine 2005. osvojila je African Movie Academy nagradu za najbolju glavnu glumicu.

Rani život
Genevieve Nnaji je odrasla u Lagosu, glavnom gradu Nigerije. Četvrta od osmero djece, bila je odgojena u okružju srednje klase. Njezin je otac radio kao inženjer, a majka kao učiteljica. Pohađala je školu Methodist College Girls Yaba, a onda je studirala na Sveučiluštu u Lagosu. Za vrijeme pohađanja sveučilišta, Genevieve je započela audicije za glumu na mnogim Nollywood projektima.

Karijera
Nnaji je započela svoju glumačku karijeru kao dječji glumac u tada popularnim televizijskim sapunicama u dobi od 8 godina. Također je nastupila u nekoliko reklama, kao na primjer u reklamama za Pronto pića i Omo deterdžent. U 2004. je postala lice Lux sapuna u vrlo unosnom sponzorskom dogovoru.

Godine 1998., s 19 godina, bila je uvedena u nigerijsku filmsku industriju s filmom Most Wanted. Njezini kasniji filmovi uključuju Last Party, Mark of the Beast i Ijele. Nastupila je u više od 80 Nollywood filmova.

Nnaji je dobila nekoliko nagrada za svoj rad, uključujući 'City People Awards' nagradu za najbolju glumicu 2001. kao i 'African Movie Academy Awards' (AMAA) nagradu za najbolju glavnu glumicu 2005. U 2004. je potpisala ugovor za snimanje s EKB Records, diskografskom kućom iz Gane, a izdala je debitantski album One Logologo Line, mješavinu R&B, Hip hop i urbane glazbe.

Godine 2008. Nnaji je pokrenula liniju odjeće, "St. Genevieve", koja donira postotak svojih prihoda u dobrotvorne svrhe.

Genevieve Nnaji je jedna od najbolje plaćenih glumica u Nollywoodu.

Filmografija

Izvori

Vanjske poveznice 
 

Filmski glumci
Nigerijski umjetnici